Молодіжна комедія — це фільм про молодь, і їх проблеми. Іноді ці проблеми банальні — знайти партнера для сексу, круто «побухати», або перемогти в конкурсі танців. Але нерідко у фільмах зачіпаються серйозні теми — кохання, стосунки з близькими, зі світом, наркотики … У підсумку, ми отримуємо фільми, про те, як молоді люди намагаються знайти себе в житті, але от тільки кожен по-своєму.

Історія жанру 

Отже, що ж ми розуміємо під «молодіжними комедіями»? Ні, це не обов'язково щось «пирігоподібне», з купою алкоголю, сексу і вульгарних жартів. Це — так звана «каліфорнійська молодіжна комедія». Але ж є й інші МК — згадайте хоча б начебто звичайну шкільну мелодраму «10 речей, які я в тобі ненавиджу» або напів-філосовскій «100 Дівчати і одна в ліфті» — це теж МК, хоча і трохи інші, відмінні від тих, якими їх звикли бачити пожирачі попкорну.

Звичайно, як і в будь-якому жанрі, в МК неймовірна кількість трешу, особливо багато якого знімалося в 70 — 80-х, після успіху «Американського графіті». Але чудовий фільм Джорджа Лукаса (котроий, до речі, по праву вважається першою молодіжною комедією) перевершити до пуття так ніхто і не зміг.

Не зміг перевершити його і ізраїльський фільм «Гаряча жувальна гумка», хоча і зробив дуже великий вплив на індустрію МК. Пізніше був знятий американський ремейк «Останній Американський незайманий».
Саме «Останнім незайманий» надихнув Адама Херца, писав сценарій фільму, який дав нове життя МК, сценарій під довгою назвою "Поки що не маюча назви молодіжна комедія, яку можна зняти менше ніж за 10 млн доларів, і яка багатьох прочитавших ймовірно обурить, але Вам, я впевнений, вона сподобається ". Пізніше сценарій був екранізован Полом і Крісом Вайц під назвою «Американський пиріг» і, на зло кінокритиків, буквально підірвав прокат, ставши другим за окупністю фільмом після «Відьми з Блер» (бюджет «Пирога» в 11 млн $ окупився більш ніж в 21 разів!). Саме «Американський пиріг», показавши всім, яким талантисько має Шонн Вільям Скотт, задавши концепції «каліфорнійської МК» і вивів цей жанр у мейнстрім з андерграунду, в якому той перебував усі 90-ті, в який його загнали треш-саморобки 80-х. З тих пір регулярно виходять МК, побудовані на концепції «АП» — «Літо, Вечірки і Секс». Серед них трапляються й гідні фільми, але зробити щось, таке ж чудове, як «АП», ні у кого не виходило …
До 2007 року. Саме тоді у прокат вийшли «SuperПерці». Фільм перевернув поняття про МК, в принципі не маючи сюжету. Історія про те, як три школярі подорожують по місту у пошуках «бухла» змусила триматись за животи від сміху всіх, від малого до старого. Багато в чому це заслуга продюсера фільму — Джудд Апатоу (він також причетний до «Трішки вагітна», «40-річний незайманий» та іншим приголомшливим комедіям) — приставивши до фільму маловідомого режисера Грега Моттола, взявши на головні ролі початківців акторів, він не прогадав, в результаті отримавши просто чудовий фільм, як з хорошою режисурою, так і з чудовою акторською грою. Хоч фільм і не занадто досяг успіху в прокаті, критики визнали його чи не найкращим у своєму жанрі, поступається лише все тим же «Граффіті».

Російські молодіжні комедії 

На тлі всього цього смішними виглядають спроби російських кіноділів зняти МК — дилогія «Ніхто не знає про SEX» в рейтингу гірших фільмів усіх часів і народів в першій десятці, а на інші підробки і взагалі ніхто не звертає уваги. Але, в Росії все-таки виходять більш-менш глядабельні фільми цього жанру — взяти хоча б «Наречена за будь-яку ціну» або новосибірський фільм «Від студентів студентам», «Тиждень до розплати». Фільми аж ніяк не відмінні, але подивившись їх ви хоч не будете довго і наполегливо лаяти творців. Що принесе майбутнє цього жанру? Не знаємо. Мутує чи він, схрещуючись з іншими жанрами, як це сталося, наприклад, в «Ночі живих дурнів». Час покаже ….

У підсумку, ми отримуємо фільми, про те, як молоді люди намагаються знайти себе в житті, але от тільки кожен по-своєму.

Жанри фільмів